Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (99101) - || 2001 FY49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99102) - || 2001 FK50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99103) - || 2001 FO50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99104) - || 2001 FZ52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99105) - || 2001 FJ53 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99106) - || 2001 FA54 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99107) - || 2001 FX54 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99108) - || 2001 FM55 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99109) - || 2001 FW55 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99110) - || 2001 FL56 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99111) - || 2001 FN61 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99112) - || 2001 FP62 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99113) - || 2001 FR62 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99114) - || 2001 FN63 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99115) - || 2001 FF65 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99116) - || 2001 FG67 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99117) - || 2001 FB68 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99118) - || 2001 FO68 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99119) - || 2001 FF69 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99120) - || 2001 FH73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99121) - || 2001 FK74 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99122) - || 2001 FQ75 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99123) - || 2001 FB78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99124) - || 2001 FW79 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99125) - || 2001 FV80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99126) - || 2001 FV81 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99127) - || 2001 FR87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99128) - || 2001 FJ93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99129) - || 2001 FT96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99130) - || 2001 FL97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99131) - || 2001 FN97 || 16 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99132) - || 2001 FK98 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99133) - || 2001 FQ98 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99134) - || 2001 FF99 || 16 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99135) - || 2001 FK99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99136) - || 2001 FN99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99137) - || 2001 FH101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99138) - || 2001 FV101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99139) - || 2001 FX103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99140) - || 2001 FM104 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99141) - || 2001 FQ104 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99142) - || 2001 FK106 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99143) - || 2001 FS108 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99144) - || 2001 FE113 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99145) - || 2001 FL113 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99146) - || 2001 FH117 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99147) - || 2001 FP117 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99148) - || 2001 FO121 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99149) - || 2001 FH123 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99150) - || 2001 FT127 || 29 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99151) - || 2001 FP128 || 23 maart 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (99152) - || 2001 FV128 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99153) - || 2001 FH129 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99154) - || 2001 FU129 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99155) - || 2001 FV129 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99156) - || 2001 FQ131 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99157) - || 2001 FR131 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99158) - || 2001 FA132 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99159) - || 2001 FK134 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99160) - || 2001 FZ134 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99161) - || 2001 FG136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99162) - || 2001 FH136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99163) - || 2001 FO140 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99164) - || 2001 FX144 || 23 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99165) - || 2001 FF148 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99166) - || 2001 FL148 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99167) - || 2001 FX151 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99168) - || 2001 FN152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99169) - || 2001 FY152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99170) - || 2001 FT159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99171) - || 2001 FW159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99172) - || 2001 FG160 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99173) - || 2001 FS161 || 30 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99174) - || 2001 FR163 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99175) - || 2001 FY163 || 18 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99176) - || 2001 FF164 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99177) - || 2001 FN172 || 25 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99178) - || 2001 FR172 || 25 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99179) - || 2001 FP175 || 31 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99180) - || 2001 FJ176 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99181) - || 2001 FV176 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99182) - || 2001 FW178 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99183) - || 2001 FB180 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99184) - || 2001 FH188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99185) - || 2001 FQ188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99186) - || 2001 FO189 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99187) - || 2001 FP189 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99188) - || 2001 FQ190 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99189) - || 2001 FV190 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99190) - || 2001 FP193 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99191) - || 2001 FF194 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99192) - || 2001 GD4 || 14 april 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (99193) Obsfabra || 2001 GN4 || 14 april 2001 || Begues || P. Manteca
|-
| (99194) - || 2001 GC5 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99195) - || 2001 GH5 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99196) - || 2001 GN8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99197) - || 2001 GL10 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99198) - || 2001 HN3 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99199) - || 2001 HW11 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99200) - || 2001 HF15 || 23 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten